Яросла́в Миха́йлович Андру́шкив (; род. 14 марта 1953, Львов) — украинский политический деятель националистического движения, первый председатель Социал-национальной партии Украины (ВО «Свобода»).

Образование 

В 1977 году окончил Львовский государственный медицинский институт по специальности врач-психиатр, а в 1982 году — его ординатуру. Кандидат медицинских наук.

Трудовая и политическая деятельность 

Работал участковым врачом в Львовском психоневрологическом диспансере.

С 1988 года — член Народного руха. С 1991 года по 2004 год — лидер Социал-национальной партии.

В 2004 году оставляет политику, начинает заниматься бизнесом.

Был одним из первых тренеров карате во Львове.

Семья 

Женат, имеет дочь.

Ссылки 
 Основатель Социал-Национальной партии Ярослав Андрушкив: «Если выявили сексота, то лучше не трогать» 
 Информация на сайте ЦИК Украины 

Выпускники Львовского национального медицинского университета
Психиатры Украины
Члены партии «Рух»
Члены партии «Свобода»
Участники Евромайдана